Broken ist:
 ein Namenszusatz des US-amerikanischen Wrestlers Matt Hardy (* 1974)

in der Musik:
 Broken (EP), eine EP der Nine Inch Nails von 1992
 Broken (Soulsavers-Album), ein Album der Soulsavers von 2009
 Broken (MBLAQ-Album), ein Album von MBLAQ von 2014

im Film: 
 Broken (2006), amerikanischer Film von Alan White
 Broken (2007), amerikanischer Film von Axel Braun von 2007
 Broken (2012), britischer Film von Rufus Norris
 Broken (2013), nigerianischer Film von Bright Wonder Obasi
 Broken (2014) (), südkoreanischer Film von Lee Jung-ho